HPB est un sigle qui peut désigner :
 Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), un des fondateurs de la Société théosophique et d'un courant ésotérique nommée théosophie ;
 , une revue scientifique à comité de lecture couvrant tous les aspects des plantes et des champignons.

HPB est un code qui peut désigner :
 , un aéroport d'État à usage public situé à 3 km au sud-ouest de Hooper Bay, en Alaska, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports